__БЕЗКН__

Dinailurictinae (Динаилуриктинае — „страшне мачколике ласице”) је изумрла потпородица мачколиких звијери из изумрле породице Nimravidae, која је у периоду од раног до средњег Олигоцена настањивала подручје Европе и Азије. Ову потпородицу сисара су чинили родови Dinailurictis, Eofelis и Quercylurus. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је динаилуриктини.

Етимологија назива 
Назив ове потпородице води поријекло од:
 типског рода Dinailurictis,
 и таксономског наставка -inae.

Систематика

Класификација 
 Потпородица: †Dinailurictinae
 Род: †Dinailurictis
 †Dinailurictis bonali
 Род: †Eofelis
 †Eofelis edwardsii
 †Eofelis giganteus
 Род: †Quercylurus
 †Quercylurus major

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Dinailurictinae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Nimravidae

Референце

Спољашње везе